Gaspra ist:
russischer Name einer Stadt auf der Krimhalbinsel, siehe Haspra
ein nach o. g. Stadt benannter Asteroid, siehe (951) Gaspra